Het Steen – castello di Anversa
 Het Steen, noto anche come Rubenskasteel – maniero del villaggio di Elewijt (comune di Zemst, Brabante Fiammingo), che fu abitato da Rubens